Silin () ist der Familienname folgender Personen:

 Jegor Wiktorowitsch Silin (* 1988), russischer Radrennfahrer
 Pawel Sergejewitsch Silin (* 1992), russischer Naturbahnrodler
 Wiktor Pawlowitsch Silin (1926–2019), russisch-sowjetischer Physiker